Daniel Rahimi (ur. 28 kwietnia 1987 w Umeå) – szwedzki zawodowy gracz hokeja na lodzie występujący na pozycji obrońcy w HC Davos z National League A (NLA). Wybrany przez drużynę Vancouver Canucks z National Hockey League (NHL) z 82. numerem podczas NHL Entry Draft 2006. Reprezentant Szwecji; brązowy medalista mistrzostw świata w 2014 roku.

Statystyki

Sezon zasadniczy i play-off

Międzynarodowe

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 
 
 

Urodzeni w 1987
Hokeiści HV71
Hokeiści IF Troja-Ljungby
Hokeiści IF Björklöven
Hokeiści Linköpings HC
Hokeiści Manitoba Moose
Hokeiści Rögle BK
Szwedzcy hokeiści
Ludzie urodzeni w Umeå